Айк Ибеабучи (; род. 2 февраля 1973, Исуочи, Абия, Нигерия) — нигерийский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории. Чемпион по версии WBC International (1997).

Любительская карьера 
Первоначально Айк не планировал становиться боксёром, а хотел пойти на службу в вооружённые силы Нигерии. Но в 1990 году он увидел бой Майка Тайсона и Джеймса Дагласа, который произвёл на него сильное впечатление и подтолкнул к занятиям любительским боксом. В качестве любителя Айк дважды побеждал своего соотечественника Дункана Докивари, будущего бронзового призёра Олимпийских игр 1996 года. В 1993 году Айк вместе с матерью переехал в США, в город Даллас. В 1994 году завоевал титул Золотые перчатки в Далласе, а затем в Техасе. В том же году перешёл в профессионалы.

Профессиональная карьера 
Несмотря на нигерийское гражданство, все свои поединки Ибеабучи провёл в США.

1994—1997 
13 октября 1994 года дебютировал на профессиональным ринге, победив нокаутом во втором раунде мексиканского дебютанта Исмаэля Гарсию.

Затем одержал ещё четыре победы. В 1995 году встретился с небитыми американцами Терри Портером (4-0) и Грегом Пикромом (4-0-1), победив обоих в третьем раунде.

После серии из семи побед над довольно слабой непримечательной оппозицией, 6 марта 1997 года провёл бой с известным джорнименом Марионом Уилсоном. Несмотря на большое число поражений, Уилсон ни разу не проигрывал досрочно. Хотя Айк также не смог его нокаутировать, он уверенно победил по очкам в 10-и раундовом поединке.

Бой с Дэвидом Туа 

 Место проведения:  Эмеральд Куин Казино, Такома, Вашингтон, США
 Результат: Победа Ибеабучи единогласным решением судей в 12-раундовом бою
 Статус: Рейтинговый бой
 Рефери: Лу Филиппо
 Счет судей: Руди Джордан (115—114), Хэнк Элеспуру (116—113), Дик Янг (117—115)
 Вес: Ибеабучи 106,59 кг; Туа 102,50 кг
 Трансляция: HBO
 Счёт неофициального судьи: Харольд Ледерман (115—113 Туа)

В 1997 году состоялся бой двух небитых и очень сильных нокаутёров Айка Ибеабучи и Дэвида Туа. Айк Ибеабучи в отличие от большинства противников Дэвида Туа не стал бегать и принял бой. Это был чистый и плотный поединок с большим количеством ударов и небесспорным итоговым результатом. Все 3 судьи поставили оценки в пользу Ибеабучи. Неофициальный судья телеканала HBO Харольд Ледерман посчитал, что победил Туа.

Промежуточные поединки 
9 июля 1998 года провел бой против малоизвестного американца Тима Рэя, которого сначала отправил в нокдаун, а затем нокаутировал в конце первой трёхминутки.

4 сентября 1998 года вышел на ринг с ямайцем Эвертоном Дэвисом, имевшим в послужном списке 13 побед при 10 поражениях и одной ничьей. Несмотря на слабые показатели, Дэвис ранее встречался с Дэвидом Туа и сумел пройти с ним всю дистанцию боя. Ибеабучи отправил своего соперника в нокдаун в первом раунде, но нокаутировал только в девятом, когда после двух нокдаунов Дэвиса рефери остановил поединок.

Бой с Крисом Бёрдом 

 Место проведения:  Арко Арена, Сакраменто, Калифорния, США
 Результат: Победа Ибеабучи техническим нокаутом в 5-м раунде 10-раундовом бою
 Статус: Рейтинговый бой
 Рефери: Рон Рол
 Счёт судей: Барри Драксман (39-37 Бёрд), Глен Хамада (39-37 Ибеабучи), Джо Макалусо (38-38)
 Время: 2:59
 Вес: Бёрд 94,69 кг; Ибеабучи 111,00 кг;
 Трансляция: HBO

В 1999 Айк Ибеабучи вышел на ринг против небитого технаря Криса Бёрда. Поначалу поединок складывался равно. Бёрд бегал, а Ибеабучи пытался его догнать. В 5 раунде Крис Бёрд застоялся у канатов и пропустил сильнейший левый апперкот. У него опустились руки, и в этот момент Ибеабучи добавил правый кросс. Это был тяжёлый нокдаун. У Бёрда пошла слюна. Тем не менее он поднялся. До конца раунда оставалось меньше минуты. Ибеабучи сразу пошёл в атаку. Бёрд поскользнулся и рефери ошибочно отсчитал 2-й нокдаун. Айк Ибеабучи прижал его у канатов и обрушил град ударов, большая часть прошла либо по защите, либо мимо. Тем не менее за 1 секунду до конца раунда рефери принял решение остановить бой.

Тюремное заключение 
Позже Айк Ибеабучи был обвинён в изнасиловании и нанесении телесных повреждений, помещён на принудительное психиатрическое лечение и впоследствии осуждён. Ибеабучи четырежды было отказано в условно-досрочном освобождении.

В феврале 2014 года средства массовой информации сообщили, что Ибеабучи вышел из тюрьмы, но позже стало известно, что эта информация является ложной. Ибеабучи не был освобождён, а всего лишь был переведён в тюрьму округа Уошу, штат Невада. В сентябре 2014 года, решение по его освобождению не принято, и Айк остался в тюрьме В декабре 2015 Ибеабучи вышел на свободу. Он заявил о своём намерении продолжить карьеру.

Статистика профессиональных боёв

Примечания

Ссылки 
 Послужной список

Персоналии по алфавиту
Боксёры Нигерии
Боксёры 1990-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории
Преступники Нигерии
Насильники Нигерии